Sandau (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Žandov (Duits: Sandau), een stad in de Tsjechische regio Liberec
Píšť (okres Opava) (Duits: Sandau), een plaats in Tsjechië